По-долу е представен списък с телевизионни канали, регистрирани в съответствие със законодателството в Беларус.

Мултиплекси

Първи мултиплекс

Телевизионни канали

Радиостанции

Втори мултиплекс

Телевизионни канали

Трети мултиплекс

Телевизионни канали

Други телевизионни канали

Външни препратки 
  Телевизионни канали онлайн – Беларус, Русия, Украйна в tamby.info